Веб ( , «павутина») — інтернет-простір:

 Веб — система доступу до пов'язаних між собою документів на різних комп'ютерах, підключених до Інтернету.
 Веб 1.0
 Веб 2.0
 Веб 3.0
 «Веб» — частина складних слів, що відносяться до «всесвітньої павутини».
 «Доктор Веб» — сімейство антивірусів.

Див. також 
 Вебб